James, Jimmy ou Jim Patton peuvent faire référence à :
  (1780-1830), homme politique américain du Mississippi ;
  (1843-1882), avocat et officier américain ;
  (1933-1972), joueur américain de football américain ;
  (1953-2012), anthropologue et brasseur américain ;
  (1941-), biologiste américain en mammalogie ;
  (1970-), joueur américain de football américain ;
 , entraîneur et joueur américain de football américain.

Voir aussi 
  (1882-1928), marchand et financier américain